Сатымкул Джуманазаров ( — ) — советский марафонец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в марафоне. Единственный марафонец постсоветского пространства, призёр олимпийского марафона.

Биография 
Родился 17 сентября 1951 года в селе Кок-Добо Кировского района Таласской области Киргизской ССР.

Спортивная карьера 
Выступал за Киргизскую ССР.

Серебряный призёр чемпионата СССР по марафону 1980 года (и путёвка на Олимпиаду). На очень тяжёлом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим (2:11.35). 5-е место на Токийском марафоне 1981 года.

Спортивные звания 
Заслуженный мастер спорта СССР (1981).

Память 
Федерация лёгкой атлетики Киргизии ежегодно проводит в Бишкеке Международные соревнования по бегу памяти Сатымкула Джуманазарова.

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года